

Localidades

Sainte-Julie (Quebec)

Sainte-Julie (Ain)

Desambiguações de topônimos